Carey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Carey
 William Carey